Яйцово — название населённых пунктов в России:

 Яйцово — деревня в Солигаличском районе Костромской области.
 Яйцово — деревня в Пустошкинском районе Псковской области.
 Яйцово — деревня в Кашинском районе Тверской области.
 Яйцово — деревня в Старицком районе Тверской области.